Javno tijelo
Javno tijelo (Nizozemska)
Javno tijelo (Škotska)
Nevladino javno tijelo